YLQ steht für:
 Bedford YLQ, Autobusmodell vom Bedford (Fahrzeughersteller)
 Flughafen La Tuque, La Tuque, Québec, Kanada (IATA-Code)

Abkürzung